

Населені пункти та їхні частини
 Тарнувко — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тарнувко — село в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Тарнувко — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Тарнувко — лісова осада в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки